Wełyka Uholka – rzeka na Ukrainie, na Zakarpaciu, dopływ Terebli
 Wełyka Uholka – wieś na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, w rejonie tiaczowskim